Фаллах () — персидкая фамилия. Известные носители:

 Фаллах, Аббас (род. 1976) — иранский дзюдоист.
 Фаллах, Акбар (род. 1966) — иранский борец вольного стиля.